— японская фамилия. Известные носители:
 Кояма, Кимико (род. 1979) — японская сэйю.
 Кояма, Мами (род. 1955) — японская сэйю.
 Кояма, Рикия (род. 1963) — японский сэйю.
 Кояма, Рэми (род. 2000) — японская хоккеистка.
 Кояма, Цутому (1936—2012) — японский волейболист и тренер.